

Aziende 
James Cunningham, Son and Company – casa automobilistica statunitense attiva dal 1896 al 1936

Geografia
 Cunningham – comune degli Stati Uniti d'America nel Kansas

Astronomia 
1754 Cunningham – asteroide del sistema solare

Persone

Altro 
 Cunninghamia – pianta appartenente al genere delle Cupressaceae
 Cunningham – caricabasso usato su barche a vela
 Cunningham C4R – vettura da competizione prodotta dal pilota automobilistico statunitense Briggs Cunningham
 Cunningham – personaggio del videogioco Metal Gear Solid: Portable Ops
 Cunningham Broadcasting – operatore di stazioni televisive americane